Церковь Святой Троицы Живоначальной — православный храм в деревне Гора-Валдай, Ленинградская область.

Описание 
Построена в 1899 году по проекту Василия Косякова, освящена Иоанном Кронштадтским. Первый настоятель — о. Михаил, впоследствии канонизированный как священномученик Маврикий.

В советское время в церкви располагался сначала клуб, потом склад, поэтому она не была разрушена.

В 1997 году в церкви снова начались богослужения, благодаря трудам нового настоятеля — о. Сергия.

Сейчас приход составляют в основном жители располагающегося рядом города Сосновый Бор.

Примечания

Ссылки 
 Страничка для прихожан
 Сайт храма

Храмы, построенные в 1899 году в России
Гора-Валдай
Храмы Ломоносовского района (Ленинградская область)
Гора-Валдай
Постройки Василия Косякова
Гора-Валдай